Адриан може да се отнася за:

 Адриан (име), мъжко име
 Адриан (76-138), римски император
 Свети мъченици Адриан и Наталия, християнски мъченици от III век
 Римски папи
 Адриан I (?-795)
 Адриан II (792-872)
 Адриан III (?-885)
 Адриан IV (1100 – 1159)
 Адриан V (?-1276)
 Адриан VI (1459 – 1523)
 Адриан Охридски (12 век)
 Адриан (патриарх) (?-1700), руски патриарх
 Адриан (футболист)

Вижте също 
 Адриана